

Località

Australia
Buxton (Nuovo Galles del Sud)
Buxton (Victoria)

Guyana
Buxton (Guyana)

Stati Uniti
Buxton (Carolina del Nord)
Buxton (Dakota del Nord)
Buxton (Iowa)
Buxton (Maine)
Buxton (Oregon)

Canada
South Buxton (Ontario)

Seychelles
Monte Buxton